Lowman är ett engelskt efternamn. Det kav avse:

Personer

 Ivy Lowman (1898–?), engelsk friidrottare
 Margaret D. Lowman (född 1953), amerikansk biolog

Geografi

Antarktis
 Mount Lowman, berg i Östantarktis

Efternamnsförgreningssidor
Engelska efternamn